Афики́м ():
  — кибуц в Иорданской долине, в 3 км южнее Тивериадского озера.
 «Афиким» — израильская автобусная компания.